Hogland kan syfta på:
 Hogland – en rysk ö i centrala Finska viken
 Linus Höglund (1997–), en svensk musikproducent, houseartist och remixare
  – en 2:a klass kanonbåt i svenska flottan 1856–1886
 Sjöslaget vid Hogland – ett sjöslag som utkämpades den 17 juli 1788 under Gustav III:s ryska krig
 Sjöslaget vid Hogland (1705) – en mindre drabbning mellan det svenska linjeskeppet Reval under amiral Cornelius Anckarstjerna, och sju ryska galärer

Se även
Högland (olika betydelser)